Le nom David Young est porté par les personnes suivantes :
 David Young (-), un homme d'affaires britannique ;
 David Young (1932-2022), un homme politique conservateur britannique ;
 David Young (1957-), un homme politique ontarien (canadien)
 David Young (1967-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 David Young (1968-), un homme politique américain ;
 David Young (1972-), un catcheur américain ;
 David Young (1981-), un joueur américain de basket-ball ;
 David Young (1985-), un joueur écossais de rugby à XV ;
 David Young (-), un nageur américain ;
 David Young (-), un athlète écossais.
 Dave Young (1982), un musicien canadien.

Voir aussi